Mount Rainier peut désigner :

Toponyme 

 Mount Rainier, localité dans le Maryland ;
 Mont Rainier, un volcan dans l'État de Washington ;
 le parc national du Mont Rainier, parc national autour de ce volcan.

Autres 
 Le système de fichiers Mount Rainier pour DVD-Rom.